ODB puede referirse a:
 Ol' Dirty Bastard (Viejo y sucio bastardo), sobrenombre de Russell Tyrone Jones, rapero y miembro fundador del Wu-Tang Clan;
 One Dirty Bitch (Una puta sucia), el sobrenombre que usa la luchadora Jessica Kresa;
 Aeropuerto de Córdoba (España), según el código IATA;
 .odb, formato de archivo de OpenDocument.
 Oxford Dictionary of Byzantium, diccionario del Reino Unido.

Colombia
 Orden de Boyacá, es una condecoración de la República de Colombia creada por el Libertador Simón Bolívar.

Chile
orto destruido dentro del baño, rima de tom crowley